Corkscrew steht für:

 den englischen Ausdruck von Korkenzieher

im Achterbahnbau:
 eine Inversion, siehe Korkenzieher
 ein Achterbahnmodell, siehe Corkscrew (Achterbahnmodell)
 mehrere Achterbahnen, u. a.:
 in Alabama State Fairground, siehe Canobie Corkscrew
 in Cedar Point, siehe Corkscrew (Cedar Point)
 in Silverwood, siehe Corkscrew (Silverwood)
 in Valleyfair!, siehe Corkscrew (Valleyfair!)

Siehe auch:
 Laguna Seca Raceway, Rennstrecke in Kalifornien, deren berühmte „Korkenzieherkurve“ im Englischen als „Corkscrew“ bekannt ist